«Кова́рные го́рничные» () — американский комедийно-драматический телевизионный сериал, созданный Марком Черри, премьера которого состоялась 23 июня 2013 года на канале Lifetime. Первоначально пилотный эпизод снимался для ABC, однако он не дал зелёный свет на производство сериала на майских апфронтах, а вскоре после этого Lifetime заинтересовался проектом, в конечном счёте подобрав его в июне 2012 года. Первый сезон стартовал через год после заказа сериала, 23 июня 2013 года и состоял из 13 эпизодов.

В центре сюжета находятся четыре амбициозные латиноамериканские горничные, работающие в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз, чья подруга и коллега недавно была убита в одном из домов. В сериале задействован женский актёрский ансамбль во главе с Ана Ортис, исполнившей ведущую роль, тогда как Дания Рамирес, Розалин Санчес и Джуди Рейес сыграли основных горничных, а Сьюзан Луччи, Ребекка Высоки, Мариана Клавено, Брианна Браун, Том Ирвин, Грант Шоу и Бретт Каллен взяли на себя роли их работодателей.

Сериал был подвергнут критике за стереотипное представление латиноамериканцев и неоригинальные концепцию и сюжетные линии, хотя Ана Ортис, Сьюзан Луччи и Ребекка Высоки получали высокие оценки за свою игру. Тем временем сериал добился успеха в телевизионных рейтингах в ходе первого сезона, стартуя с менее чем двумя миллионами зрителей и вырастая к финалу до трёх миллионов. 13 августа 2013 года канал продлил сериал на второй сезон из тринадцати эпизодов, который стартовал 20 апреля 2014 года, теряя более миллиона зрителей с финала первого сезона. 26 сентября 2014 года канал продлил сериал на третий сезон, премьера которого состоялась 1 июня 2015 года. 24 сентября 2015 года канал продлил шоу на четвёртый сезон, премьера которого состоялась 6 июня 2016 года.

1 сентября 2016 Lifetime закрыл сериал.

Производство

Разработка 
ABC купил сценарий пилота, основанного на формате мексиканской мыльной оперы Ellas son la Alegría del Hogar в середине октября 2011 года, а заказал съёмки пилотного эпизода 31 января 2012 года, которые проходили в марте-апреле того же года. На ранних стадиях производства проект лидировал среди своих конкурентов на место в расписании сезона 2012-13 на канале, однако в конечном итоге не был заказан каналом. Сразу после этого появились слухи, что женский кабельный канал Lifetime заинтересовался пилотом и рассматривает возможность заказа съёмок первого сезона. После длительных переговоров в плане финансовой составляющей и места съёмок канал официально заказал производство первого сезона, который будет состоять из тринадцати эпизодов.

Кастинг 
Кастинг на основные роли начался в феврале 2012 года. Дания Рамирес стала первой актрисой, утверждённой на роль в сериале 15 февраля. Два дня спустя было объявлено, что Ана Ортис будет играть центральную роль. 23 февраля Джуди Рейес и Розалин Санчес получили роли двух других горничных. Джина Родригес была первоначальным выбором на роль молодой горничной, но актриса отказалась, позже говоря о своем нежелании играть стереотипную роль, и Эди Ганем получила роль.

На роли работодателей были приглашены Ребекка Высоки (23 февраля), а затем в начале марта Брианна Браун, Дрю Ван Эккер, Бретт Каллен, Мариана Клавено, Грант Шоу и Том Ирвин. 9 марта было объявлено, что ветеран телевидения Сьюзан Луччи будет играть роль стареющей светской львицы. Анжелика Кебрал была первоначальным выбором на роль суперзвезды, на которую работает персонаж Санчес, однако когда сценарий был переписан для Lifetime она была уволена.

После переработки проекта под Lifetime, в ноябре 2012 года Воле Паркс получил регулярную роль коллеги персонажа Санчес. Мелинда Пейдж Хэмильтон и Мэтт Седеньо вскоре получили периодические роли в первом сезоне с опцией стать членами регулярного состава во втором. Валери Махаффей также взяла на себя второстепенную роль, тогда как некоторые актёры из сериала «Отчаянные домохозяйки», среди которых были Ричард Бёрджи, Андреа Паркер, Джоли Дженкинс, Пэтрика Дарбо, Дакин Мэттьюс и Лиз Торрес появились в гостевых ролях.

Во втором сезоне Бретт Каллен и Воле Паркс покинули сериал, тогда как Мариана Клавено и Брианна Браун появились в нём эпизодически. Театральная актриса Джоанна П. Адлер присоединилась к сериалу в роли новой горничной с секретом, а Марк Дэклин получил роль её работодателя и возлюбленного героини Ортис. Также регулярный состав пополнился двумя актёрами: Доминик Адамс сыграл телохранителя Пауэлов, а Колин Вудэлл — сына персонажа Адлер. Все они покинули сериал после одного сезона.
 
В третьем сезоне Жилль Марини после гостевого появления в финале второго сезона был повышен до регулярного состава, играя роль ухажера Кармен. В январе 2015 года было объявлено, что Брианна Браун вернётся в сериал на регулярной основе. В феврале Ная Ривера подписалась на второстепенную роль новой горничной.

Съёмки 
Пилотный эпизод для ABC снимался в Лос-Анджелесе, начиная с 21 марта 2012 года в Беверли-Хиллз. Когда Lifetime подобрал проект, последовали значительные сокращения как зарплат, так и производственных бюджетов, а съёмки были перенесены в Атланту, штат Джорджия.

Актёры и персонажи

Основной состав

Второстепенный состав 
 Мэтт Седеньо — Алехандро Рубио
 Мелинда Пейдж Хэмильтон — Одесса Буракова
 Валери Махаффей — Оливия Райс
 Стивен Коллинз — Филип Дэлатур
 Андреа Паркер — Бренда Колфакс
 Бенни Кьярмейо — Альдо
 Ричард Бёрджи — Генри
 Паула Гарсес — Флора
 Эдди Хасселл — Эдди

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Программы телеканала Lifetime
Комедийно-драматические телесериалы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы ABC Studios
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лос-Анджелесе
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2016 году